Le nom Wrigley peut désigner :
 Wrigley, société américaine produisant principalement des chewing-gums.
 , planète de l'univers Star Trek.

Voir aussi
 Wrigley Field, un stade de baseball situé à Chicago.
 Wrigleyville, le surnom donné aux environs du Wrigley Field dans le secteur Lakeview à Chicago.
 Wrigley Building, un gratte-ciel situé à Chicago.

Patronyme 

 Henry Wrigley (1892-1987), Air vice-marshal Australien.

Toponyme 

 
 Wrigley, communauté des Territoires du Nord-Ouest